AAN est un code qui peut désigner :
 .

Aan est un nom qui peut désigner :
 Aan, un fleuve de Nouvelle-Zélande ;
 Aan, le titre hindi de Mangala, fille des Indes, un film indien de Mehboob Khan sorti en 1952.

AAN est un sigle qui peut désigner :
 Anticorps antinucléaire.

Code